Кира () — река в Латвии и России (в Пыталовском районе и по границе с Палкинским районом Псковской области).

Устье реки находится в 16 км по правому берегу реки Вяды. Длина реки составляет 60 км (по латвийским данным — 59), площадь водосборного бассейна — 295,4 км² (из них в Латвии — 276,8 км²).
В 25 км от устья, по правому берегу реки впадает река Тростянка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000212102000028907.

Примечания 

Бассейн Веды
Реки Палкинского района
Реки Вилякского края
Реки Пыталовского района
Пограничные реки
Вецумская волость
Виляка
Медневская волость
Сусайская волость